Robert de Melun, un théologien scolastique chrétien (? - 1167).
 Robert de Melun, un militaire flamand (? - 1585).